Hickenlooper ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Hickenlooper (1837–1904), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Bourke B. Hickenlooper (1896–1971), US-amerikanischer Politiker
 George Hickenlooper (1963–2010), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 John Hickenlooper (* 1952), US-amerikanischer Politiker